Limnäus ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Limnäus (1554–1611), deutscher Mathematiker, Astronom und Bibliothekar
 Johannes Limnäus (1592–1665), deutscher Staatsrechtler und Reichspublizist